Aktualismus (von lateinisch actus, „das Treiben“, „der Prozess“, „die Wirklichkeit“) steht für:

 Aktualismus (Philosophie), philosophische Auffassung, dass es ein ewiges Kommen und Gehen, einen ständigen Wandel gebe 
 Aktualismus (Geologie), geologische Prinzip, dass man aus heutigen geologischen Prozessen auf die Entwicklung in der Vergangenheit schließen könne 
 Aktualismus (Ökologie), in der Ökologie Prozesse der Gegenwart liefern den Schlüssel für die Vergangenheit; das heißt Prozesse, die es jetzt gibt, waren auch in der Vergangenheit aktiv (z. B. Konkurrenz)